Браунинг има више значења:
 Браунинг (Илиноис)
 Браунинг (Мисури)
 Браунинг (Монтана)